Sillègue steht für:
 Arbérats-Sillègue; eine französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Armand de Sillègue d’Athos d’Autevielle (1615–1645), ein Musketier in der Compagnie du Roi der Mousquetaires de la garde von König Louis XIII.